Яшьлек:

 Яшьлек — станция первой (Центральной) линии Казанского метрополитена.
 Яшьлек — строящийся микрорайон в составе Автозаводского района города Набережные Челны.